Plopșoru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Plopșoru (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Plopșoru (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu